Schöneweide ist der Name folgender Ortschaften:
 Berlin-Niederschöneweide, ein Ortsteil im Bezirk Treptow-Köpenick
 Berlin-Oberschöneweide, ein Ortsteil im Bezirk Treptow-Köpenick
 Bahnhof Berlin-Schöneweide, ein S- und RB-Bahnhof in Berlin
 Betriebsbahnhof Berlin-Schöneweide, ein S-Bahnhof in Berlin
 Schöneweide (Nuthe-Urstromtal), Ortsteil der Gemeinde Nuthe-Urstromtal in Brandenburg

Siehe auch:
 Berlin-Schöneweide